Екатерина Алексеевна Давыдова (род. 17 сентября 1978, Москва, СССР) — российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров 1996 года, призёр чемпионата России (1997) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым. Мастер спорта России международного класса (1996).

Биография 
Екатерина Давыдова родилась 17 сентября 1978 года в Москве в семье известной фигуристки и тренера Лидии Караваевой. Начала заниматься фигурным катанием в возрасте 4 лет под руководством Ирины Страховой. В 1987 году перешла из одиночного катания в танцы на льду, где её партнёром стал Роман Костомаров. В сезоне 1993—1994 (после дебюта на мировом юниорском чемпионате) каталась с Вазгеном Азрояном, но потом вновь продолжила выступать с Романом Костомаровым. В разные годы с ними работали Лидия Караваева, Светлана Алексеева и Олег Эпштейн.

Екатерина и Роман становились чемпионами мира среди юниоров (1996), бронзовыми призёрами чемпионата России (1997), серебряными призёрами международных турниров Мемориал Карла Шефера (1997) и «Finlandia Trophy» (1997). Однако в конце 1997 года их пара распалась, и Екатерина приняла решение завершить свою спортивную карьеру. Последним выступлением была зимняя Универсиада в Южной Корее, где спортсмены не смогли закончить выступления.

В дальнейшем занималась тренерской деятельностью, в 1997—2009 годах была солисткой Театра ледовых миниатюр под руководством Игоря Бобрина.

Образование 
В 2000 году окончила Российскую государственную академию физической культуры (ныне РГУФКСМиТ).

Спортивные достижения

с Р. Костомаровым

Ссылки 
 
 Профиль на сайте «Дух спорта»

Фигуристы России
Мастера спорта России международного класса
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма